de Tschudi, famille de botanistes d'origine suisse ;
 Aegidus (Gilg) Tschudi (1505-1572), écrivain et historien suisse ;
 Hans Peter Tschudi (1913-2002), homme politique suisse ;
 Johann Jakob von Tschudi (1818-1889), diplomate, explorateur et naturaliste suisse ;
  (1987-), acteur suisse ;
Patronyme suisse